Временный комитет () — секретная группа высокого уровня, созданная в мае 1945 года военным министром Соединенных Штатов Генри Л. Стимсоном по настоянию лидеров Манхэттенского проекта с одобрения президента Гарри С. Трумэна для консультирования по вопросам, касающимся ядерной энергии. Временный комитет, состоявший из видных политических, научных и промышленных деятелей, имел широкий круг полномочий, который включал консультирование президента по вопросам контроля в военное время и разглашения информации, а также вынесение рекомендаций по послевоенному контролю и политике в отношении ядерной энергии, включая законодательство. Его первая обязанность заключалась в том, чтобы дать рекомендации о том, каким образом ядерное оружие должно быть применено против Японии. Позже он консультировал по вопросам законодательства в области контроля и регулирования ядерной энергии. Он был назван «временным» в ожидании создания постоянного органа, который впоследствии заменит его после войны, где разработка ядерных технологий будет надежно поставлена под гражданский контроль. Комиссия по атомной энергии была принята в 1946 году для выполнения этой функции.

Сочинение 
Сам Стимсон был председателем. Другими членами были: Джеймс Ф. Бирнс, бывший сенатор США, который вскоре станет государственным секретарем, в качестве личного представителя президента Трумэна; Ральф Бард, заместитель министра флота; Помощник госсекретаря Уильям Л. Клейтон ; Ванневар Буш, директор Управления научных исследований и разработок и президент Института Карнеги; Карл Т. Комптон, начальник отдела полевой службы в Управлении научных исследований и разработок и президент Массачусетского технологического института; Джеймс Б. Конант, председатель Национального исследовательского комитета по обороне и президент Гарвардского университета; и Джордж Л. Харрисон, помощник Стимсона и президент компании по страхованию жизни в Нью-Йорке. Харрисон возглавлял комитет, когда Стимсон отсутствовал, но Бирнс, как личный представитель президента, был, вероятно, его самым влиятельным членом.

Временный комитет провел свое первое заседание 9 мая 1945 года. Стимсон начал с описания своего широкого круга полномочий, который включал консультирование президента по вопросам контроля в военное время и разглашение информации, а также вынесение рекомендаций по послевоенному контролю и политике в отношении ядерной энергии, включая законодательство. Временному комитету не было конкретно поручено выносить рекомендации относительно применения ядерного оружия в военных целях, но состав комитета и тесная взаимосвязь между применением ядерного оружия в военное время и послевоенной политикой в отношении него неизбежно привели к участию Временного комитета.

Решение об использовании атомных бомб 
Самая непосредственная из задач комитета, которая была предметом последующих противоречий, заключалась в вынесении рекомендаций относительно применения атомной бомбы против Японии. Консенсус комитета, достигнутый на заседании, состоявшемся 1 июня 1945 года, описывается в журнале заседания следующим образом:

«Бирнс рекомендовал, и Комитет согласился с тем, что военному министру следует сообщить, что, хотя и признаётся, что окончательный выбор цели по сути является военным решением, нынешнее мнение Комитета заключалось в том, что бомбу следует использовать против Японии как можно скорее; использовать её на военном заводе, окружённом домами рабочих; и что она будет применена без предварительного предупреждения.» Один из членов, Бард, позже не согласился с этим решением и в меморандуме к Стимсону изложил доводы для предупреждения Японии перед использованием бомбы.

Придя к заключению, комитет был проконсультирован Научной группой из четырёх физиков из Манхэттенского проекта: Энрико Ферми и Артура Комптона из Металлургической лаборатории Чикагского университета; Эрнест О. Лоуренс из Радиационной лаборатории Калифорнийского университета в Беркли; и Дж. Роберт Оппенгеймер, который руководил программой сборки бомб в Лос-Аламосе. Укрепляя решение, принятое 1 июня, ученые написали в официальном отчете 16 июня:

«Мнения наших научных коллег о первоначальном использовании этого оружия не являются единогласными: они варьируются от предложения чисто технической демонстрации до военного применения, наилучшим образом предназначенном для того, чтобы побудить к капитуляции. Те, кто выступает за чисто техническую демонстрацию, хотели бы запретить использование атомного оружия и опасались, что если мы будем использовать это оружие сейчас, наша позиция на будущих переговорах будет ущемлена. Другие подчеркивают возможность спасения американских жизней путем непосредственного использования в военных целях и считают, что такое использование улучшит международные перспективы, поскольку они больше заинтересованы в предотвращении войны, чем в уничтожении этого конкретного оружия. Мы склоняемся к последним взглядам; мы не можем предложить никакой технической демонстрации, которая могла бы положить конец войне; мы не видим подходящей альтернативы прямому военному использованию.» Хотя рекомендация комитета была адресована Стимсону, Бирнс сразу же со встречи 1 июня направился к Трумэну, который, как сообщается, согласился с мнением комитета. Рассматривая доклад Научной группы 21 июня, Комитет подтвердил свою позицию

«…чтобы оружие было применено против Японии при первой же возможности, чтобы оно использовалось без предупреждения, и чтобы оно использовалось для двойной цели, а именно на военном объекте или военном заводе, окруженным или прилегающим к домам или другим зданиям, наиболее восприимчивый к повреждениям.»

Пресс-релизы 
На Временный комитет была возложена ответственность за подготовку отдельных подготовленных заявлений для президента и военного министра, которые будут выпущены при применении ядерного оружия. Работа по их составлению была поручена Уильяму Лоуренсу. Лоренс представил их Артуру У. Пейджу на рассмотрение, а он, в свою очередь, передал их Временному комитету. На своем заседании 6 июля Временный комитет рассмотрел и принял ряд предложений Великобритании. Окончательный проект речи президента Трумэна был передан ему на Потсдамской конференции 1 августа. После того, как 6 августа в японском городе Хиросима была сброшена атомная бомба, Трумэн зачитал пресс-релиз, в котором говорилось, что

«С этой бомбой мы добавили новое и революционное увеличение разрушения, чтобы дополнить растущую мощь наших вооруженных сил. В настоящее время эти бомбы находятся в производстве, а ещё более мощные — в разработке.

Это атомная бомба. Это использование основной силы Вселенной. Сила, из которой Солнце черпает свою силу, была ослаблена против тех, кто принес войну на Дальний Восток.»

Послевоенное законодательство 
В июле 1944 года, до формирования Временного комитета, Буш, Конант и Ирвин Стюарт подготовили предложение по законодательству о контроле ядерной энергии. Конант представил эти предложения Временному комитету на его заседании 9 июля 1945 года. Харрисон пригласил двух опытных адвокатов, Кеннета Роялла и Уильяма Л. Марбери, чтобы заняться разработкой законодательства. Их законопроект создал бы комиссию из девяти человек, состоящую из пяти гражданских и четырёх военных. Она предоставила комиссии широкие полномочия по приобретению собственности, эксплуатации объектов, проведению исследований и регулированию всех форм ядерной энергии. Законопроект Роял-Марбери был рассмотрен Временным комитетом на его заседании 19 июля и пересмотрен в соответствии с их предложениями. Законопроект был передан президенту в августе. Временный комитет вновь встретился 28 сентября для обсуждения законодательной стратегии. Законопроект Роял-Марбери был внесён в Конгресс США председателем комитета по военным вопросам палаты представителей Эндрю Дж. Мэй и членом сенатского комитета по военным вопросам сенатором Эдвином Джонсоном 3 октября. Затем он стал известен как законопроект Мэй-Джонсона.

Законопроект Мэй-Джонсона вскоре столкнулся с трудностями. Хотя Временный комитет был распущен в ноябре, он провел ещё одно заседание в декабре, чтобы обсудить поправки к законопроекту Мэй-Джонсона. 20 декабря 1945 года сенатор Брайен МакМахон представил альтернативный законопроект об атомной энергии в Сенате, который быстро стал известен как законопроект МакМахона. Первоначально это был очень либеральный законопроект о контроле над научными исследованиями, который был широко поддержан учеными. МакМэхон сформулировал противоречие как вопрос о военном и гражданском контроле над атомной энергией, хотя законопроект Мэй-Джонсона также предусматривал гражданский контроль за атомной энергией. В 1946 году в законопроект МакМахона было внесено несколько серьёзных изменений, чтобы успокоить более консервативные элементы в Сенате. Полученный законопроект прошел как Сенат, так и Палату без существенных изменений. 1 августа 1946 года Трумэн подписал закон Мак-Магона как закон об атомной энергии 1946 года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Страницы с непроверенными переводами